Adney ist der Familienname folgender Personen:

 Edwin Tappan Adney (1868–1950), kanadischer Künstler, Schriftsteller, Ethnologe und Fotograf
 Minnie Bell Sharp Adney (1865–1937), kanadische Sängerin und Musiklehrerin